Braniștea peut désigner différentes localités de Roumanie :

 Braniștea, une commune du județ de Bistrița-Năsăud
 Braniștea, une commune du județ de Dâmbovița
 Braniștea, une commune du județ de Galați
 Braniștea, une commune du județ de Mehedinți

 Braniștea, un village de la commune de Uda, dans le județ d'Argeș
 Braniștea, un village de la commune de Nicorești, dans le județ de Galați
 Braniștea, un village de la commune de Oinacu, dans le județ de Giurgiu
 Braniștea, un village de la commune de Fundu Moldovei, dans le județ de Suceava